Подольский спуск — улица в Подольском районе города Киева.

Пролегает от Овручской улицы до Кирилловской улицы. Проложена в середине 50-х годов XX столетия. Современное название — с 1957 года. К Подольскому спуску присоединяется проход (ступени) к Макарьевской улице.

Протяжённость  1,1 км.

Особенности 
Спуск не имеет застройки, проходит между холмами и склонами.
Несмотря на относительно молодой возраст спуска, он на всей протяжённости выложен брусчаткой.

Географические координаты 
координаты начала   

координаты конца

Транспорт 
 Троллейбусы 6, 18
 Автобус 31 (по Овручской улице)
 Трамваи 11, 12, 19 (по улице Кирилловской)
 Станция метро «Лукьяновская»
 Ж.д. станция Почайна
 Ж.д. станция Вышгородская

Почтовый индекс 
04107

Источники

Внешние ссылки 
 Подольский спуск на сервисе Яндекс.Панорамы.

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 
 «Улицы Киева». Справочник.  / Под ред. Кудрицкого А. В. — Киев: «Украинская энциклопедия им. Н. Бажана», 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.

Спуски Киева